Nylarsker (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Bornholm. De parochie maakt deel uit van het Bisdom Kopenhagen
 Nylars (plaats), een plaats in de Deense regio Hovedstaden, gemeente Bornholm. 
 Nylars Kirke, de kerk van Nylars